

Куяново — присілок, Калтасинський район, Башкортостан
 Куяново — село, Краснокамський район, Башкортостан
 Куяново — село, Первомайський район, Томська область

Див. також 
 База-Куяново
 Кояново